Гербы Липецкой области
Гербы с земельными коронами
Гербы с изображением липы
Герб Липецкой области — официальный символ Липецкой области Российской Федерации, принят 10 июля 2003 года. Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 1210.

Символика 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

Авторская группа: Михаил Медведев (Санкт-Петербург), Константин Мочёнов (Химки), Борис Шальнев (Липецк), Юрий Коржик (Воронеж), Галина Туник (Москва).

Установлены три равнодопустимые версии герба:

 полный герб;
 средний герб — коронованный щит;
 малый герб — гербовый щит без короны и украшений.

Описание 
Герб Липецкой области по своему содержанию един и гармоничен. Все фигуры герба символизируют область и её жителей как тружеников, огромный вклад которых в экономическое, культурное, духовное развитие Липецкой области и страны имеет немаловажное значение.

Основой композиции герба области послужили исторический герб уездного города Липецка Тамбовской губернии, высочайше утверждённый 16 августа 1781 года, топонимика названия области и её образование.

Современная территория Липецкой области образована 6 января 1954 года Указом Президиума Верховного Совета СССР и расположена на исторических землях Воронежской, Орловской, Рязанской, Курской областей, что аллегорически показано в гербе четырьмя холмами; пятый холм символизирует Липецкую область. Вместе с тем, зелёные холмы говорят о благодатности здешних земель — 85% территории области занимают черноземы.

 Зелёный цвет дополняет символику природы области и символизирует достаток, процветание, стабильность.

Основной фигурой герба является дерево липы. Дерево — древнейший символ братства и согласия, призывает распорядиться, определить стержень собственной жизни, прорасти «корнями» в землю, а «вершиной» коснуться неба.

 Липа в геральдике — олицетворение сердечности и доброжелательности, аллегорически символизирует саму жизнь: липа всегда давала человеку одежду и обувь, укрытие и посуду, промышленные и музыкальные инструменты; чай из соцветий липы считается успокаивающим средством, а целебные свойства липового меда непревзойдённы.
 Красный цвет поля герба символизирует труд металлургов и машиностроителей, литейщиков и энергетиков, что дополняет содержание герба Липецкой области как промышленно развитого региона. Красный цвет — символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества, праздника, красоты.
 Золотое аллегорично показывает аграрный сектор экономики области (традиционными направлениями сельскохозяйственного производства являются растениеводство, животноводство, производство зерновых, картофеля, сахарной свеклы). Золото — это цвет солнца, богатства, зерна, плодородия, эликсира жизни, символизирует величие, уважение, прочность, интеллект, великолепие.
 Земельная корона, указывает на статус Липецкой области как субъекта Российской Федерации.
 Лента ордена Ленина, которым Липецкая область награждена 1967 году, показывает заслуги области.

Таким образом, в гербе Липецкой области языком геральдических символов и аллегорий гармонично отражены история, природные особенности и богатства области, основной профиль деятельности населения; герб Липецкой области является «говорящим», что в геральдике считается классическим способом разработки герба.

История 
20 февраля 2003 года депутаты регионального парламента утвердили проекты герба Липецкой области и её флага. Описание герба: «В золотом поле на пяти зелёных холмах возвышается липа такого же цвета с красным стволом. Щит увенчан традиционной земельной золотой короной и зелёной лентой, на которой начертан девиз: „Трудом и доблестью“. Число холмов означает количество областей, из частей которых в 1954 году была образована Липецкая область».

Однако губернатор области О.П. Королёв наложил вето на закон о гербе и флаге. Текст закона и рисунки областных символов вернулись на доработку. 10 июля 2003 года Липецкий областной Совет депутатов постановлением №272-пс, принял новый закон «О гербе и флаге Липецкой области» (№60-оз), который вступил в силу с момента официального опубликования 2 августа 2003 года в «Липецкой газете» №151 (22029).

См. также 

 Флаг Липецкой области
 Гербы районов Липецкой области
 Герб Ельца

Примечания

Ссылки 

 Официальная символика на официальном сайте Правительства Липецкой области
 Приложение № 1 к Закону Липецкой области «О гербе и флаге Липецкой области»